Jean-Louis Borloo (né en 1951), homme politique français.

Voir aussi 

Deux dispositifs portent le nom de Jean-Louis Borloo :
 le plan Borloo, un projet présenté par Jean-Louis Borloo au gouvernement français en 2004, pour l'emploi, le logement et l'égalité des chances ;
 la Loi Borloo, une loi française, du nom de Jean-Louis Borloo, concernant la ville et la rénovation urbaine, votée en 2003.